Ankel ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Ankel (1930–1976), deutscher Prähistoriker
 Wulf Emmo Ankel (1897–1983), deutscher Zoologe, Meeresbiologe und Hochschullehrer